

Politicus
 Robert Jones (Brits politicus) (1950-2007), Brits conservatief politicus, parlementslid van 1983 tot 1997
 Robert G. Jones (1939), Amerikaans senator voor Louisiana
 Robert Franklin Jones (1907-1968), Amerikaans congreslid van 1939 tot 1947
 Robert McDonald Jones (1808-1872), Confederatie-politicus
 Robert Taylor Jones (1884-1958), gouverneur van Arizona

Rechter
 Robert Clive Jones (1947), Amerikaans federaal rechter
 Robert E. Jones (rechter) (1927), rechter in Supreme Court van Oregon en federaal districtsrechter
 Robert Noble Jones (1864-1942), Nieuw-Zeelands rechter

Wetenschap
 Robert Clark Jones (1916-2004), Amerikaans natuurkundige
 Robert B. Jones (taalkundige) (1920-2007), Amerikaans taalkundige aan de Cornell University

Krijgswezen en ruimtevaart
 Robert Jephson Jones (1905-1985), Brits bommenexpert, ontvanger van het George Cross
 Robert Jones (VC) (1857-1898), Welsh militair, ontvanger van het Victoria Cross
 Robert Thomas Jones (ruimtevaarttechnicus) (1910-1999), aeronautisch technicus bij de NASA

Sport

Voetbal
 Robert Albert Jones (1864-1925), Brits voetballer, speelde voor Druids F.C. en internationaal voor Wales
 Robert Jones (voetballer, 1868-1939), Brits voetballer, speelde voor Everton, Ardwick en internationaal voor Wales
 Robert Jones (voetbalkeeper, 1902-1989), Brits voetbalkeeper, speelde voor Bolton Wanderers en Cardiff City
 Robert Jones (voetbalverdediger), Brits voetbalverdediger, speelde in 1979 voor onder meer Scunthorpe United FC, Hibernian FC en Sheffield Wednesday FC
 Robert Reuben Jones (voetballer, 1902), Brits voetballer, speelde rechtsbuiten (outside right) voor Huddersfield Town
 Robert Jones (scheidsrechter), Brits scheidsrechter
 Bobby Jones (voetbalkeeper, 1934-1999), Brits voetbalkeeper, speelde voor Southport, Chester en Blackburn
 Bobby Jones (voetballer, 1938), Brits voetballer, speelde voor Bristol Rovers, Northampton Town & Swindon Town
 Rob Jones (voetballer, 1971), Brits voetballer, speelde voor Liverpool, Crewe Alexandra en Engeland
 Rob Jones (voetballer, 1979), Brits voetballer, speelde voor Sheffield Wednesday, Grimsby, Hibernian en Doncaster Rovers

Football
 Bob Jones (Australian football) (1961), Australisch Australian football-speler
 Bobby Jones (American football) (1912-1999), Amerikaans American football-speler voor de Green Bay Packers
 Robert Jones (American football) (1969), Amerikaans American football-speler voor Dallas Cowboys

Rugby
 Robert Jones (rugbyspeler, 1921), Welsh rugbyspeler voor Wales XV (RU), Glamorgan, Aberavon, Wales (RL), Swinton en St. Helens
 Robert Jones (rugbyspeler, 1965), Welsh rugbyspeler voor Wales and British Lions rugby union player
 Bob Jones (rugbyspeler, 1875-1944), Welsh rugbyspeler (forward)
 Bobby Jones (rugbyspeler, 1900-1970), Welsh rugbyspeler

Honkbal
 Bobby Jones (honkbal, 1970), Amerikaans honkbalspeler; rechtshandige pitcher
 Bobby Jones (honkbal, 1972), Amerikaans honkbalspeler; linkshandige pitcher
 Bobby Jones (honkbal, 1949), Amerikaans honkbalspeler; outfielder en manager/coach
 Bob Jones (honkbal, 1889-1964), Amerikaans honkbalspeler; Major League-spler

Basketbal
 Bobby Jones (basketbal, 1940), Amerikaans basketbalcoach bij het Kentucky Wesleyan College, 1972-1980
 Bobby Jones (basketbal, 1951), Amerikaans basketbalspeler
 Bobby Jones (basketbal, 1962), Amerikaans basketbalcoach bij de Saint Francis-universiteit
 Bobby Jones (basketbal, 1984), Amerikaans basketbalspeler

IJshockey
 Bob Jones (ijshockeyer, 1945), Amerikaans ijshockeyer bij de NHL en WHA
 Robert Jones (ijshockeyer, 1877), Amerikaans ijshockeykeeper voor Montreal Victorias

Golf
 Bobby Jones (golfer) (1902-1971), Amerikaans golfer
 Robert Trent Jones (1906-2000), Amerikaans golfbaanarchitect
 Robert Trent Jones jr. (born 1939), Amerikaans golfbaanarchitect
 Bob Jones Award, de hoogst erkende golfprijs van de United States Golf Association

Overige sporten
 Robert Jones (cricketer) (1981), Engels cricketer
 Robert Jones (jockey), ook Bobby Jones (ca. 1913-1938), Amerikaans jockey
 Rob Jones (roeier), Amerikaans roeier tijdens de Paralympische Spelen in 2012

Entertainment

Muziek (inclusief voor films)
 Robert Jones (componist-luitist) (ca. 1577-1617), Engels luitist en componist
 Bobby Jones (jazzsaxofonist) (1928-1980), Amerikaans jazzsaxofonist
 Bobby Jones (zanger) (1939), Amerikaans gospelzanger
 Rob Jones (basgitarist), "The Bass Thing" (1964-1993), Brits basgitarist in The Wonder Stuff
 Bob Jones (geluidstechnicus), Brits geluidstechnicus van 1952 tot 1985 voor meer dan 100 films (Mary, Queen of Scots), kreeg Oscar-nominatie
 Rob Jones (radio-diskjockey), Brits radiodiskjockey 
 Robert Hope-Jones (1859-1914), Engels uitvinder van een theaterorgel

Schrijvers
 Robert Jones (Anglicaans geestelijke) (1810-1879), Welsh Anglicaans priester en schrijver
 Robert Dorigo Jones (1963), Amerikaans schrijver
 Robert Jones (auteur, 1934-2002), Amerikaans schrijver van romans en outdoors
 Robert Jones (auteur, 1954-2001). R.S. Jones, Amerikaans schrijver van romans en redacteur
 Robert Jones (filmproducer)

Toneel en film (inclusief scenaristen)
 Robert Edmond Jones (1887-1954), Amerikaans decorontwerper
 Robert Earl Jones (1910-2006), Amerikaans acteur, vader van James Earl Jones
 Robert C. Jones (1937), Amerikaans scriptschrijver en filmeditor
 Bob Devin Jones (toneelacteur) (1954), Amerikaans toneelschrijver, -directeur en -acteur
 Rob Brydon, voluit Robert Brydon Jones (1965), Welsh acteur en komiek

Overig
 Bob Jones-universiteit, universiteit die werd opgericht door Bob Jones sr.
 Bob Jones University v. Verenigde Staten, arrest van het Amerikaans hooggerechtshof in 1983